T-Com Първа хърватска футболна лига (на хърв. T-Com Prva hrvatska nogometna liga, още T-Com Prva HNL или T-Com 1.HNL) е най-високото ниво на националния футболен шампионат на Хърватия. Лигата е основана през 1991 г. За момента шампиони са ставали само 4 клуба – Динамо (Загреб), Хайдук, Загреб и НК Риека. В лигата участват 12 отбора, като 11 и 12-ия изпадат във Втора лига.

История 
Хърватската Първа лига е създадена през 1991 г., след разпадането на югославската Първа лига (респективно след разпадането на Югославия) и се управлява от Хърватската футболна федерация. Първият сезон в надпреварата стартира през февруари 1992 година. След формирането ѝ лигата претърпява редица промени в системата си както и в броят на отборите взимащи участие в нея, за да се стигне до днешната система от 12 отбора.

Всеки сезон стартира между края на юни и началото на август и приключва през май, като между декември и февруари има двумесечна пауза. При по-ранната система се оформят две фази на надпреварата. През първата отборите 12-те отбора играят по системата всеки срещу всеки на разменено гостуване. През втората, започваща през март, се оформят две групи – първата група, известна още като Шампионска лига играят за класиране в евротурнирите; втората, Група на изпадащите, играят за оцеляване. През сезон 2006 – 2007 тази система отпада и е въведена нова, според която отборите играят един срещу друг три пъти за сезона. След изиграването на първите 22 мача, изиграни на разменно гостуване, се тегли жребий, който пределя домакините на останалите 11 двубоя. След края на всеки сезон отборът финиширал на последното 12-о място изпада директно във второто ниво на хърватския шампионат. Тимът завършил 11-и играе бараж за оставане с вицешампиона на Втора лига. Считано от сезон 2007 – 2008 шампионът на Първа лига играе в първия квалификационен кръг на Шампионската лига, подгласникът и носителя на националната купа играят в квалификационния кръг на Купата на УЕФА, а третият – в Интертото. За сезон 2007 – 2008 средната посещаемост на двубоите е 2838 души на мач, а общата – 562 000. Според системата за рейтинг на УЕФА на европейските първенства по футбол, хърватския шампионат заема 27-о място. Основният спонсор на Първа хърватска лига е германският мобилен оператор T-Com. Президент на футболната лига е бившият футболист Игор Щимац.

Шампиони 

 През 1992 Динамо Загреб е преименуван на ХАШК Граджански (HAŠK Građanski). През зимната пауза на сезон 1992 – 93 името се променя на Кроация Загреб. През февруари 2000 клубът си връща старото име Динамо Загреб.

Шампиони по клубове

Отбори и стадиони за сезон 2019/20

Голмайстори 
Информацията е актуална към 30 юли 2015 г.

Топ 10 голмайстори за всички времена

Турнири по футбол
Футбол в Хърватия